Christine Aschbacher (née en 1983), femme politique autrichienne ;
 Josef Aschbacher (né en 1962), astronome autrichien, directeur général de l'Agence spatiale européenne ;
 Michael Aschbacher (né en 1944), mathématicien américain.